Шуранка — название рек:
 Шуранка — река в Татарстане;
 Шуранка — река в Кировской области.

См. также 
 Шуран — название нескольких населённых пунктов